Een verkeersweg:
 N83 (België)
 N83a (België)
 N83b (België)
 N83 (Frankrijk)
 N83a (Frankrijk)
 N83bis (Frankrijk)